Die Liste der Premierminister von Victoria verzeichnet die Ministerpräsidenten (engl. premier) von Victoria (Australien).

Liste

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure von Victoria

Weblinks 

 Offizielle Website des Premierministers von Victoria

Victoria
!Liste

en:Premier of Victoria